Яна Новотна виграла титул, перемігши у фіналі Магдалену Малеєву з рахунком 4–6, 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Моніка Селеш (чвертьфінал)
  Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)
  Кончіта Мартінес (2-ге коло)
  Магдалена Малеєва (фінал)
  Бренда Шульц-Маккарті (чвертьфінал)
  Яна Новотна (переможниця)
  Аманда Кетцер (чвертьфінал)
  Іріна Спирля (чвертьфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 1996 Páginas Amarillas Open Draw 

Одиночний розряд